Говяжьи рулетики (, также ) — традиционное мясное блюдо в Германии, Австрии, Польше и Чехии. Для приготовления рулетиков требуются крупные ломти из бескостного тазобедренного отруба говяжьей туши, преимущественно из наружной его части или огузка, а также предостного отруба лопаточной части и средней части костреца.

Разделанные ломти говядины приправляют солью, перцем и смазывают горчицей, сверху выкладывают ломтик бекона, порезанный кубиками репчатый лук и маринованные огурцы, затем сворачивают в рулетики, которые перевязывают кулинарной нитью или скрепляют специальными стяжками, шпажками или просто зубочистками. Рулетики быстро обжаривают на сильном огне до коричневого цвета, затем добавляют воду и тушат до готовности на слабом огне. Блюдо обретает типичный вкус с пряным коричневым соусом, который сгущивают в конце мукой. Перед сервировкой с рулетиков снимают сохранявшие их форму шпажки или нить. Гарниром к говяжьим рулетикам обычно подают тушёную краснокочанную капусту с отварным картофелем, картофельным пюре, шпецле или кнедликами.

В начинку для говяжьих рулетиков в некоторых рецептах также добавляют метт. Вместо шпика и маринованных огурцов используют также овощи с рисом. В Австрии добавляют морковь, в Швабии предпочитают сваренное вкрутую яйцо со шпиком, горчицей и огурцом. Говяжьи рулетики небольшого размера в Альпах называют также «мясными птицами», а в Чехии — «испанскими пташками».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Stuffed Beef Rolls
 Sanft gegarte Rinderrouladen
 Rinderrouladen mit Paprika und Schafkäse
 Rinderrouladen nach Hausmannsart

Мясные рулеты
Тюрингенская кухня
Саксонская кухня
Австрийская кухня
Чешская кухня
Блюда из говядины
Блюда по алфавиту
Бекон